El término Quilmes hace referencia a varios artículos en Wikipedia, todos ellos relacionados con Argentina:

Etnografía
 Quilmes (pueblo), pueblo amerindio de la etnia diaguita que habitó el oeste del territorio que hoy es la provincia de Tucumán, Argentina.

Lugares
 Quilmes, localidad del Gran Buenos Aires, cabecera del partido homónimo.
 Partido de Quilmes, provincia de Buenos Aires.
 Estación Quilmes, en la ciudad homónima.
 Ruinas de Quilmes, en la provincia de Tucumán.

Marca comercial
 Cerveza Quilmes, producida por Cervecería y Maltería Quilmes SAICA y G.

Deporte
 Club Atlético Argentino de Quilmes, fundado en 1899.
 Club Atlético Quilmes (Mar del Plata), fundado en 1922, importante institución del básquet argentino.
 Club Quilmes (Tres Arroyos).
 Quilmes Atlético Club, fundado en 1887.
 Club Atlético Argentino Quilmes de Rafaela.
 Quilmes Atlético Ushuaia, fundado en 2020.